Pfandleihhaus steht für:

 Leihamt
 Pfandhaus, siehe Pfandleiher